Ernst von Schönfeldt ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Schönfeldt (Jurist, 1805) (1805–1858), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, MdL Preußen
 Ernst von Schönfeldt (General) (1873–??), deutscher Generalmajor 
 Ernst von Schönfeldt (Jurist, 1937) (* 1937), deutscher Richter und Politiker (FDP), MdBB

Siehe auch:
 Ernst Schönfeld